Дергунов — російське прізвище.
 Дергунов Євген Олексійович (1936—2001) — радянський, український композитор, джазовий піаніст, аранжувальник.
 Дергунов Микола Іванович (1898—1928) — радянський еколог, орнітолог.
Російські прізвища